Menno Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Menno Township (Kansas)
 Menno Township (Pennsylvania)